Plaatsen in Engeland:
 Shoreham (Kent)
 Shoreham-by-Sea
Plaatsen in de Verenigde Staten
 Shoreham (Michigan)
 East Shoreham (New York)
 Shoreham (New York)